Биг-Лейк:

 Биг-Лейк — аэропорт на Аляске.
 Биг-Лейк — город в округе Шербурн, штат Миннесота, США.
 Биг-Лейк — город в округе Рейган, штат Техас, США
 Биг-Лейк — тауншип в округе Шербурн, Миннесота, США.
 Биг-Лейк — статистически обособленная местность, расположенная в боро Матануска-Суситна (штат Аляска, США).